Cancellieri del Reich (1871-1945)
Secondo Reich (1871-1918)
Repubblica di Weimar (1919-1933)
Terzo Reich (1933-1945)
Cancellieri federali della Germania (Repubblica Federale Tedesca, dal 1949; nota come Germania Ovest dal 1949 al 1990)
Presidenti del Consiglio dei ministri della Repubblica Democratica Tedesca (1949-1990, nota come Germania Est)

Pagine correlate 
Capi di Stato della Germania